Конституционный референдум 15 декабря 1999 года был проведён для одобрения новой конституции Венесуэлы, проект которой был составлен Конституционной ассамблеей, избранной летом того же года.

В результате большинство участников референдума согласились одобрить новую Конституцию. Явка составила 42,04 %.

Результаты

Примечания

Литература 
  ISBN 978-0-19-928358-3

История Венесуэлы
Референдумы 1999 года